Karang Waru (Ulu Rawas), een plaats in Indonesië
Karang Waru (Babat Toman), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing